Clemente Spampinato (1912-1993) – scultore italiano
Giambattista Spampinato (1929) – drammaturgo italiano
Giovanni Spampinato (1946-1972) – giornalista italiano
Vincenzo Spampinato (1953) – cantautore italiano